Суперкубок Вірменії з футболу 2004 — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 травня 2004 року між чемпіоном Вірменії Пюніком та володарем кубка Вірменії клубом Міка.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2004
Вірменія
2004 у Вірменії